Mroczna Dzielnica – film ze Stevenem Seagalem
 Rany wylotowe – powieść graficzna izraelskiej twórczyni Rutu Modan